Ewiges Leben steht für:

 ewiges Leben, Begriff der jüdischen und christlichen Theologie

Werktitel:
 Das ewige Leben, Kriminalroman von Wolf Haas (2003)
 Das ewige Leben (Film), Kriminalfilm von Wolfgang Murnberger (2015)

Siehe auch:
 Leben nach dem Tod (als Thema)
 Unsterblichkeit (Begriffsklärung)